Acus Müller,1766 - synonim rodzaju ryb Belone
 Acus Valmont de Bomare, 1791 - synonim rodzaju ryb Syngnathus